Харанжинское сельское поселение — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Братском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Харанжино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1462 человека, в том числе 704 мужчины и  758 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:
 посёлок Харанжино
 посёлок Октябрьск
 посёлок Туковский

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области